teret (promet), u prometu, je roba ukrcana radi prijevoza u neko prijevozno sredstvo (kopneno, pomorsko, riječno ili zračno). Brodski teret, na primjer, razvrstava se na suhi teret (sipki, komadni, opći, teški i glomazni, hlađeni), tekući teret (nafta i naftni derivati, ukapljeni plin, kemikalije, ulje, alkohol i drugo) i opasan teret (eksplozivi, otrovni plinovi i slično). Pri rukovanju teretom (ukrcavanje, iskrcavanje, prekrcaj, slaganje, prijevoz) nastoji ga se do odredišta prevesti neoštećenoga i u preuzetoj količini, pa ga se nerijetko pakira u odgovarajuću ambalažu, stavlja na paletu, u kontejner, cisternu ili drugi spremnik.

 teret (fizika) ili opterećenje, u mehanici, su sve sile i momenti sila koji djeluju na neko tijelo u promatranome trenutku.

Izvori